Parey steht für folgende Orte:

in Deutschland:
 Parey (Elbe-Parey), Ortsteil von Elbe-Parey, Landkreis Jerichower Land
 Parey (Havelaue), Ortsteil von Havelaue, Landkreis Havelland

in Frankreich:
 Parey-Saint-Césaire, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Parey-sous-Montfort, Gemeinde im Département Vosges
 Saint-Ouen-lès-Parey, Gemeinde im Département Vosges

Parey ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Parey (1889–1938), deutscher Jurist
 Karl Parey (1830–1902), deutscher Beamter, Jurist und Politiker (NLP), MdR
 Paul Parey (1842–1900), deutscher Verleger und Buchhändler
 Walther Parey (1900–1945), deutscher Ingenieur und Schriftleiter
 
Parey ist Namensbestandteil folgender Unternehmen:
 Paul Parey Zeitschriftenverlag

Siehe auch:
 Paray